Alse steht für:

 Alse, Maifisch, gehört zu den Heringsartigen
 Alse (Stadland), Gemeindeteil